Библиография переводов сочинений Кэндзабуро Оэ на русский язык.

Библиография Кэндзабуро Оэ